Langgraben ist ein geographischer Name

von Orten:
 Langgraben (Simbach), Ortsteil des Markt Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Langgraben (Zell am Harmersbach), Hof der Stadt Zell am Harmersbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

von Gewässern:

 Langgraben (Alpenbach), rechter Zufluss des Alpenbachs im Gemeindegebiet von Jachenau, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern, der unterhalb des Walchensees in den Jachen mündet
 Langgraben (Haubach), Oberlauf des Haubach (Fränkische Saale) bis Herbstadt, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Langgraben (Lennacher Bach), rechter Zufluss des Lennacher Bachs (rechter Oberlauf des Schmalbachs, zum Eberbach, zur Sulm) bei Lennach, Gemeinde Eberstadt, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Langgraben (Murkenbach), linker Zufluss des Murkenbachs (zur Schwippe) in Böblingen, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Langgraben, anderer Name des Geringsgrabens, der bei Karben, Wetteraukreis, Hessen in die Nidda mündet 
 Langgraben (Plattenbach), Abschnitt eines Oberlaufs des Plattenbachs im Gemeindegebiet von Waakirchen, Landkreis Miesbach, Bayern
 Langgraben (Regen), rechter Zufluss des Regen bei Riesel, Gemeinde Miltach, Landkreis Cham, Bayern
 Langgraben, linker Abzweig des Mußbach (Rehbach) bei Mußbach, Stadt Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz, und Zulauf des Rehbach (Rhein) 
 Langgraben (Reutgraben), linker Zufluss des Reutgraben (Aisch) in Adelsdorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Langgraben, Bach bei Kruckenberg, Gemeinde Wiesent, Landkreis Regensburg, Bayern, der letztlich über den Moosbach in die Wiesent mündet
 Langgraben (Threne), linker Zufluss der Threne bei Albrechtshain, Stadt Naunhof, Landkreis Leipzig, Sachsen

eines Naturschutzgebietes:

 Naturschutzgebiet Langgraben, im Kanton Zürich

Siehe auch:
 Längegraben
 Langengraben
 Langer Graben